Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате России 2018/2019 годов минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Зенит (Санкт-Петербург) 

* 9 декабря 2018 года стадион был переименован в «Газпром Арена».

** В матче 5-го тура «Уфа» — «Зенит» мяч в свои ворота забил Иван Пауревич.

** В матче 26-го тура «Зенит» — «Крылья Советов» мяч в свои ворота забил Тарас Бурлак.

Локомотив (Москва) 

* В матче 26-го тура «Локомотив» — «Енисей» мяч в свои ворота забил Валерий Кичин.

Краснодар (Краснодар) 

* Формально главным тренером являлся Мурад Мусаев, но из-за отсутствия у него соответствующей тренерской лицензии, позволяющей тренировать клуб Премьер-лиги, официально командой руководил Олег Фоменко.

ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва)

Арсенал (Тула)

Оренбург (Оренбург) 

* В матче 24-го тура «Оренбург» — «Ростов» мяч в свои ворота забил Матиас Норманн.

Ахмат (Грозный)

Ростов (Ростов-на-Дону) 

* Осинов исполнял обязанности главного тренера в 18 туре, в связи с дисквалификацией Карпина.

** Кафанов исполнял обязанности главного тренера в 19 и 20 турах, в связи с дисквалификацией Карпина.

Урал (Екатеринбург) 

* В матче 8-го тура «Енисей» — «Урал» мяч в свои ворота забил Максим Семакин.

В матче 19-го тура «Ахмат» — «Урал» мяч в свои ворота забил Милад Мохаммади.

В матче 28-го тура «Оренбург» — «Урал» мяч в свои ворота забил Адесойе Ойеволе.

В матче 29-го тура «Урал» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Гилерме.

Рубин (Казань) 

* В матче 16-го тура «Рубин» — «Динамо» мяч в свои ворота забил Евгений Луценко.

В матче 27-го тура «Рубин» — «Оренбург» мяч в свои ворота забил Михаил Сиваков.

Динамо (Москва)

Крылья Советов (Самара) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

В первом переходные матче «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» мяч в свои ворота забил Виталий Федорив.

Уфа (Уфа) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

В первом переходные матче «Уфа» — «Томь» мяч в свои ворота забил Исмаил Эдиев.

Анжи (Махачкала)

Енисей (Красноярск)

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам